

Geografia

Yankee Hill – CDP della California
Yankee Hill – CDP del Nebraska